Johann Gustav Droysen (1808–1884), historiador alemão.
 Gustav Droysen (1838–1908), historiador alemão, filho de Johann Gustav Droysen.
 Hans Droysen (1851–1918), historiador alemão, filho de Johann Gustav Droysen.
 Zoe Droysen (1884–1975), escritora alemã.

Desambiguação